Actis peut désigner :
 Actis, dans la mythologie grecque, un fils d'Hélios ;
 Actis, une entreprise française spécialisée dans les isolants ;
 Actis, en biologie, un synonyme du genre Theridiosoma.